Njemačka:
 Fulda (grad)
 Fulda (okrug)
 Fulda (rijeka)